Dobříš, stad in Tsjechië
Döbris, plaats in Duitsland